Kenneth Pedersen er navnet på flere personer:

 Kenneth Pedersen (1968-) – dansk generalløjtnant.
 Kenneth Møller Pedersen (1973-) – dansk fodboldspiller.
 Kenneth K. Pedersen (1980-) – dansk fodboldspiller.

Se også 
 Kenneth Petersen (flertydig)